Siebel Flugzeugwerke – wytwórnia lotnicza
 Siebel Systems – przedsiębiorstwo informatyczne